Hippolyte Taine (1828-1893), historien et philosophe français ;
 Christophe Taine (1973), joueur français de football.